Langfjord kan verwijzen naar de volgende Noorse fjorden:

 Langfjord (Møre og Romsdal), een vertakking van de Romsdalsfjord in Møre og Romsdal
 Langfjordtunnel, een beoogde onderzeese tunnel die onder bovengenoemde fjord zou moeten gaan lopen
 Langfjord (Brønnøy), het binnenste deel van de Velfjord in de gemeente Brønnøy in Nordland
 Langfjord (Skjervøy), een fjord bij Arnøya in de gemeente Skjervøy in Troms
 Langfjord (Loppa), een fjord in de gemeente Loppa in Finnmark
 Langfjord (Alta), een zijarm van de Altafjord in de gemeente Alta in Finnmark
 Langfjord (Rolvsøya), een fjord bij Rolvsøya in de gemeente Måsøy in Finnmark
 Langfjord (Gamvik), een zijarm van de Tanafjord in de gemeente Gamvik in Finnmark
 Langfjord (Sør-Varanger), een zijarm van de Bøkfjord in de gemeente Sør-Varanger in Finnmark